Amerikai Egyesült Államok
 Watertown, település Connecticut államban
 Watertown, település Dél-Dakota államban
 Watertown, önkormányzat nélküli település Illinois államban
 Watertown, település Massachusetts államban
 Watertown, település Minnesota államban
 Watertown, település New York államban
 Watertown, város New York államban
 Watertown, település Wisconsin államban

Egyéb
 Watertown, Frank Sinatra 1970-ben megjelent albuma